«Что случилось с секретарём Ким?» () — южнокорейский телесериал 2018 года, в главных ролях Пак Со Джун и Пак Мин Ён. Он основан на одноимённом романе Джун Кён-юна, который был впервые опубликован в 2013 году, а затем был сериализован в комикс в 2015 году через KakaoPage. Выходил с 6 июня по 26 июля 2018 года на канале tvN.

Это один из самых рейтинговых южнокорейских телесериалов в истории кабельного телевидения.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг амбициозного вице-председателя крупной корпорации Ли Ён-джуна и его очень способного секретаря Ким Ми-со. Недоразумения возникают, когда она объявляет, что уйдет в отставку со своей должности, после работы в компании Ли Ён-джуна в течение девяти лет.

Ли Ён-джун не хочет её отпускать. Выяснив, что она увольняется, чтобы иметь больше времени на себя, начать встречаться и выйти замуж, предлагает ей выйти за него. Желание Ким Ми-Со уволиться и предложение Ли Ён-джуна запускают цепь событий, впоследствии которых главные герои должны будут разобраться с событиями прошлого.

В ролях 
 Пак Мин Ён — секретарь Ким Ми-со
 Пак Со Джун — директор Ли Ён-джун / Ли Сон-хён
 Ли Тхэ Хван — Ли Сон-ён / писатель Морфей
 Кан Ги Ён — директор Пак Ю-сик
 Пхё Ё Джин — секретарь Ким Джи-а
 Хван Чхан Сон — Ко Гви-нам

Саундтрек 
 «Love Virus» — Кихён (Monsta X) и SeolA (Cosmic Girls)
 «It’s You» — Джунг Се-вун
 «Wanna Be» — GFriend
 «Just A Little Bit More» (조금만 더) — Джинхо (PENTAGON), Rothy
 «Because I Only See You» (그대만 보여서) — Ким На-ён
 «Why Am I Like This» (왜 이럴까) — Ли Да-ён
 «In The End» (토로) — Yun Ddan Ddan
 «Words Being Said For The First Time» (처음 하는 말) — Сонг Ювин (Myteen)

Рейтинги

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт tvN
 HANCINEMA
 IMDb

Телесериалы Республики Корея 2018 года
Телесериалы на корейском языке
Драматические телесериалы Республики Корея
Комедийные телесериалы Республики Корея
Программы телеканала tvN
Телесериалы Studio Dragon